Лерой Джевон Картер (, ) — американский профессиональный баскетболист, лёгкий форвард, выступающий за клуб НБА «Милуоки Бакс». На студенческом уровне выступал за команду университета Западной Виргинии «Уэст Вирджиния Маунтинирс». В студенческие годы считался одним из самых лучших оборонительных игроков NCAA, был дважды признан лучшим оборонительным игроком среди студентов по версии NABC (2017, 2018), а также 2 раза получил Приз имени Лефти Дриселла (2017, 2018).

Профессиональная карьера

Мемфис Гриззлис (2018—2019) 
21 июня 2018 года Картер был выбран во втором раунде под 32-м номеров на драфте НБА 2018 года командой «Мемфис Гриззлис». 12 июля 2018 года «Мемфис» подписали контракт с Картером. Походу своего первого сезона на профессиональном уровне Картер также выступал за фарм-клуб «Мемфис Хастл» в Джи-Лиге НБА. Картер дебютировал в НБА 15 декабря 2018 года, выйдя со скамейки в матче против «Хьюстон Рокетс», записал в свой актив 11 очков, 2 перехвата, подбор и блок-шот. 10 апреля 2019 года Картер установил свой личный рекорд результативности, набрав 32 очка в матче против «Голден Стэйт Уорриорз».

Финикс Санз (2019—2021) 
7 июля 2019 года «Мемфис» обменял Картера и Кайла Корвера в «Финикс Санз» на Джоша Джексона, Де’Энтони Мелтона, выбор во втором раунде драфта 2020 года и возможный выбор втором раунде драфта 2021 года. 8 августа 2020 года в доигровке сезона 2019/2020 Картер набрал рекордные в сезоне 20 очков в победном матче против «Майами Хит».

21 ноября 2020 года в качестве ограниченно свободного агента Картер подписал трехлетний контракт на 11,5 миллионов долларов с «Санз».

Бруклин Нетс (2021—2022) 
6 августа 2021 года Картер и права драфта на Дай'Рона Шарпа были обменяны в «Бруклин Нетс» на Лэндри Шэмета. 22 февраля 2022 года «Нетс» отчислили Картера после подписания Горана Драгича.

Милуоки Бакс (2022—настоящее время) 
24 февраля 2022 года Картер подписал контракт с «Милуоки Бакс».

6 июля 2022 года Картер вновь подписал контракт с «Бакс». 9 ноября 2022 года Картер установил карьерный рекорд, набрав 36 очков и 12 передач в матче против «Оклахома-Сити Тандер».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Профиль в университете Западной Виргинии

Баскетболисты США
Игроки «Уэст Виргиния Маунтинирс» (баскетбол)
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Мемфис Хастл»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки «Милуоки Бакс»